Canadian River – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ Arkansas

Miejscowości w USA:
 Canadian – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Canadian – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hemphill
Gminy w USA:
 Canadian (ang. Canadian Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Canadian (ang. Canadian County) – w stanie Oklahoma